Фрессі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Географія  
Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 30 км на схід від Альбі. На південному сході комуни протікає річка Тарн.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 59 осіб у працездатному віці (15-64 років) 45 були активні, 14 — неактивні (показник активності 76,3%, у 1999 році було 83,0%). З 45 активних працювала 41 особа (21 чоловік та 20 жінок), безробітних було 4 (2 чоловіки та 2 жінки). Серед 14 неактивних 3 особи були учнями чи студентами, 8 — пенсіонерами, 3 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Фрессін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн